McCarthy Island ist der Name folgender Inseln:

* McCarthy Island (Antarktika) vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 McCarthy Island (Südgeorgien) vor der Südküste Südgeorgiens im Südatlantik